Храм Рождества Пресвятой Богородицы — название христианских храмов, освящённых в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Обиходные названия: Богородицкая церковь, Богородице-Рождественская церковь, Богородицкий собор, Богородице-Рождественский собор.

Россия

Архангельская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Каргополе.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Онежском Крестном монастыре.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Моше — в деревне Погост Няндомского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Христофоровой пустыни.

Брянская область 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы — в Брянске.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Новозыбкове.

Владимирская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Балакирево Александровского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Баскаки Суздальского района.
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в Боголюбском монастыре.
 Собор Рождества Богородицы — в Рождественском монастыре во Владимире.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Золотково Гусь-Хрустального района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Ликино Судогодского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Лукиановой пустыни.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Малые Всегодичи Ковровского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Медуши Ковровского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Менчаково Суздальского района.
 Богородице-Рождественский собор — в Муроме.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Овчухи Суздальского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Придорожном Камешковского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Романово Суздальского района.
 Богородице-Рождественский собор — в Суздале.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Федосьино Юрьев-Польского района.

Волгоградская область 
 Церковь Рождества Богородицы — в хуторе Долговский (ныне не существует).
 Церковь Рождества Богородицы — в хуторе Котовский.
 Церковь Рождества Богородицы — в хуторе Краснянский.
 Церковь Рождества Богородицы — в хуторе Крутинский.
 Храм Рождества Богородицы — в станице Усть-Бузулукская (ныне не существует).

Вологодская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Вогнема Кирилловского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Богородском кладбище — в Вологде.
 Церковь Рождества Богородицы на Нижнем Долу — в Вологде.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Соловарке — в селе Соловарка Шекснинского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Сямском монастыре.
 Собор Рождества Богородицы — в Устюжне.
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в Ферапонтовом Белозерском монастыре.

Ивановская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Воскресенском Савинского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Нижнем Ландехе Пестяковского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Писцове.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Подолец Гаврилово-Посадского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Фурманове.
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы —  в селе Шапкино Савинского района.

Кировская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Рождественском Яранского района.

Костромская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Иаково-Железноборовском монастыре.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Ипатьевском монастыре.
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в Солигаличе.

Краснодарский край 
 Храм Рождества Богородицы — в Лазаревском районе города Сочи.

Москва 
 Церковь Рождества Богородицы в Путинках.
 Церковь Рождества Богородицы на Сенях — в Московском кремле.
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Говорово Новомосковского административного округа Москвы.

Московская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Анискино, Щёлковского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Дютьково Одинцовского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в городе Королёве.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Тарычёво Ленинского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Шестаково Волоколамского района.
 Богородице-Рождественская церковь — в деревне Рождественно Мытищинского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Мещерино Ступинского района.
 Церковь Рождества Богородицы — в деревне Говейново Дмитровского района.
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Пустынь Дмитровского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Старая Ситня Ступинского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Старое Ступинского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Марфино городского округа Мытищи.
 Церковь Рождества Богородицы в Подмоклове — в деревне Подмоклово Серпуховского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Прудки Зарайского района.
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в городе Орехово-Зуево.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Радушино Зарайского района. 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в городе Орехово-Зуево (старообрядческая, действующая).
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в городе Орехово-Зуево (старообрядческая, не действующая).

Нижегородская область 
 Церковь Рождества Богородицы в Гнилицах — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Рождества Богородицы — нижний храм Рождественской церкви в Дивеевском монастыре.

Новгородская область 
 Собор Рождества Богородицы в Антониевом монастыре — в Великом Новгороде.
 Церковь Рождества Богородицы на Михалице — в Великом Новгороде.

Пермский край 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы — в Перми.
 Церковь Богородицкая в Тохтарёво — в селе Тохтарёво Суксунского района.
 Собор Рождества Богородицы — в городе Чёрмоз Ильинского района.
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы — в городе Добрянка.

Ростовская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Крюково Куйбышевского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в станице Тацинской.
 Рождество-Богородицкая церковь — на хуторе Чекалов Морозовского района.

Рязанская область 
 Церковь Рождества Богородицы — в селе Виленки Михайловского района.
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Вослебово Скопинского района.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Глинка Тосненского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Приозерске.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Санкт-Петербурге (на Невском проспекте, существовала в середине XVIII века).

Тверская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Твери.
 Церковь Рождества Богородицы — в селе Городня Конаковского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Старице.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Торо́пце.

Тульская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Белёве.
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Монастырщино Кимовского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Большое Скуратово Чернского района.

Тюменская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Тюмени.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Берёзове.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Тобольске (разрушена в 1930-х).

Чувашская республика 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Аликовском районе Чувашии.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Яльчикском районе Чувашии.

Ярославская область 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Великое Гаврилов-Ямского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Вощажниково Борисоглебского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Глебовское Переславского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Городище Переславского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Григорьевское Ярославского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Кабанское Переславского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Любилки Ростовского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Больших Солях — в посёлке Некрасовское.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Поздеевское Некрасовского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Пречистое Ростовского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Рождествене в Озерах — в селе Рождественное Некрасовского района.
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в Богородице-Рождественском монастыре в Ростове.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Савинское Ростовского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Теляково Тутаевского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Туношна Ярославского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Ягренево Переславского района.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — на Богоявленской площади в Ярославле (разрушена в 1930).

Другие 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы — в городе Дигора Северной Осетии.
 Богородице-Рождественский собор — в Красноярске.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Семёновка Республики Марий Эл.

Азербайджан 
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в Баку.

Армения 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Ванадзор)

Белоруссия 
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в городе Глубокое Витебской области.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Лысково Пружанского района Брестской области.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Гродно.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Добринёво.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в деревне Плиса.

Босния и Герцеговина 
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в Сараево.

Грузия 
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в Батуми.

Италия 
 Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы — в Монреале на Сицилии.

Молдавия 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Егоровка.

Польша 
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — во Вроцлаве.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Пшемысле.

Сербия 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Земуне (часть Белграда).
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Сремска-Каменице (часть Нови-Сада).

Украина 
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в Виннице.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в селе Вязовка Житомирской области.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Измаиле.
 Собор Рождества Богородицы — в городе Козелец.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в Кривом Роге.
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — в городе Кропивницкий.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в городе Лубны Полтавской области.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — во Львове.
 Собор Рождества Богородицы — в Николаеве.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — в городе Самбор Львовской области.
 Собор Рождества Богородицы — в городе Хмельницкий.

Черногория 
 Церковь Рождества Богородицы на Джипуре — в Цетине.

Чехия 
 Церковь Рождества Девы Марии — в Праге.

Эстония 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы — в Раквере.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Алайыэ) — в Алайыэ, уезд Ида-Вирумаа.

См. также 
 Храм Рождества Христова
 Рождественский собор
 Богородице-Рождественский монастырь

Примечания